Tombé pour la France, mini album d'Étienne Daho
 Tombé pour la France, chanson d'Étienne Daho